Коршиловка () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 164 человека. Почтовый индекс — 47831. Телефонный код — 3543.

Местный совет 
47831, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Супранівка, вул. Центральна, 44

Ссылки 
 Коршиловка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района